Casino Borghese pode referir-se a um dos seguintes palácios italianos:
Villa Borghese Pinciana
Casino Salviati

Desambiguação